Lohijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lohijärvi (sjö i Lappland), 
 Iso Lohijärvi, sjö, Lappland, 
 Lohijärvi (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar